Carol al IV-lea se poate referi la:

Carol al IV-lea al Franței (1294-1328)
Carol al IV-lea (1316-1378), împărat romano-german din Casa de Luxemburg
Carol al IV-lea al Ungariei (1887-1922), totodată Carol I al Austriei
Carol al IV-lea al Spaniei (1748–1819)
Carol al IV-lea al Norvegiei și al XV-lea al Suediei (1826–1872).